Ani — localidade da Turquia
ANI ou Identificador de chamadas
Ani (divindade)
Ani DiFranco
Ani Lorak
791 Ani

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia